Alcide Degasperi – politico italiano
 Alessandro Degasperi – triatleta italiano
 Ivan Degasperi – ciclista su strada e mountain biker italiano
 Thomas Degasperi – sciatore nautico italiano

Pagine correlate
De Gasperi